Goa'uld (ras), fictief buitenaards ras uit de televisieserie Stargate SG-1.
Goa'uld (taal), de taal van dat ras.